Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du 23 au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Milos Raonic remporte le titre en simple face à Tomáš Berdych, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.
 En double, Jamie Murray et John Peers remportent le titre face à Tomasz Bednarek et Johan Brunström. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Thailande
ATP 2013
Thailande tennis
2013 en Thaïlande